Rolf er et dansk drengenavn.

 Rolf Krake – dansk sagnkonge.
 Rolf Sørensen – dansk cykelrytter.

Andre betydninger 
 Rolf (skib, 1882) – svensk torpedobåd fra søsat i 1880 og tjenestegørende 1882–1919

Drengenavne